Ву́лиця Свердло́ва — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.



Сучасні вулиці 
 Вулиця Свердлова — вулиця у Борівському.
 Вулиця Свердлова — вулиця у Керчі.
 Вулиця Свердлова — вулиця у Феодосії.
 Вулиця Свердлова — вулиця в Ялті.

Колишні вулиці 
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Котляревського у Авдіївці.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Львівської у Андрушівці.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Олеся Гончара у Апостоловому.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Світлої у Бабаях.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Липової у Балаклії.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Деконівської у Бахмуті.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Вінницької у Бердичеві.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Гостинної у Бердянську.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Вишневої у Березівці.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Хведора Вовка у Бериславі.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Левка Медвідя у Бершаді.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Вільної у Билбасівці.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Соборної у Білгороді-Дністровському.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Святкової у Білицькому.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Української у Білозерці.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Павла Поповича у Білої Церкві.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Вокзальної у Білопіллі.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Дружби у Більмаці.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Райдужної у Благовіщенському.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Свободи у Бобровиці.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Козацької у Богодухові.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Святогірської у Богуславі.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Бориса Дробинського у Борисполі.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Ковельської у Бородянці.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Щасливої у Василівці.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Госпітальної у Ватутіному.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Сонячної у Великої Олександрівці.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Олександра Довженка у Верхівцевому.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Зеленої у Веселому.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Широкої у Високому.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Преображенської у Вільнянську.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Князів Коріатовичів у Вінниці.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Старочудного у Вовчанську.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Вишневої у Волновасі.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Івана Кожедуба у Вороніжі.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Підлісної у місті Гадяч.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Гетьмана Сагайдачного у Гайсині.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Набережної у Генічеську.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Володимирської у Гірнику.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Корольова у Глобиному.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Вишневої у Головному.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Стефанівської у Городищі.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Рибацької у Градизьку.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Виноградної у Гребінках.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Зарічної у Гребінці.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Захисників України у Гуляйполі.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Культури у Дергачах.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Світлої у Диканьці.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Володимира Антоновича у Центральному районі Дніпра.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Казкової у Новокодацькому районі Дніпра.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Івана Котляревського у Добропіллі.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Вересневої у Дружківці.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Михайла Стельмаха у Дунаївцях.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Ясногородської у Єланці.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці В'ячеслава Чорновола у Єрках.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Микити Швачки у Жашкові.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Покровської у Запоріжжі.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Паркової у Зачепилівці.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Широкої у Зінькові.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Станційної у Знам'янці.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Дмитрівської у Ізмаїлі.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Соборної у Ізюмі.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Незалежності у Ірпені, Київська область.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Покровської у Запоріжжі.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Свято-Троїцької у Кагарлику.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Князя Володимира у Калинівці.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Європейської у Камені-Каширському.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Кобзаревої у Каневі.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Січових Стрільців у Карлівці.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Веселкової у Карнаухівці.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Михайла Жука у Каховці.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Прорізної Шевченковського району Києва.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Медоносної в Києві.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Пшеничної у Кирилівці.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Затишної у Кодимі.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Івана Мазепи у Козятині.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Володимира Великого у Конотопі.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Князя Ярослава Мудрого у Коростені.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Максима Добрянського у Коростишеві.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Петра Сагайдачного у Костополі.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Річкової у Костянтинівці.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Новоселівської у Котельві.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Відродження у Красногорівці.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Павлівської у Кременчуці.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Донбаської у Кремінної.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Волощанської у Кривому Озері.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Володимира Винниченка у Кривому Розі.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Козацької у Крижополі.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Соборної у Кролевці.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Вознесенської у Кропивницькому.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Остапа Вишні у Куп'янську.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Вишневої у Кураховому.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Козацької у Ладижині.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Грушевського у Лиману.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Сосюри у Лисичанську.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Миколи Моргуна у Лозової.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Героїчної у Лосинівці.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Покальчуків у Луцьку.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Історичної у Люботині.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Івана Кривенчука у Малині.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Затишної у Маньківці.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Травневої у Марганці.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Друга Слободка у Приморському районі Маріуполя.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Пшеничної у Центральному районі Маріуполя.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Джерельної у Межової.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Університетської у Мелітополі.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Піщанівської у Мені.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Кобзаря у Мерефі.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Миколаївської у Миколаївці.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Козацької у Мирнограді.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Лавківської у Мукачеві.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Горбівської у Ніжині.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Сонячної у Нової Борової.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Ковалів у Нової Водолазі.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Зоряної у Нової Одесі.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Райдужної у Новогродівці.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Левишних у Новомиргороді.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Свободи у Новоукраїнці.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Святкової у Обухівці.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Дністровської у Овідіополі.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Остапа Дашкевича у Овручі.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Канатної у Одесі.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Другої Хутірської у Окнах.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Кам'янської у Олександрівці Кіровоградської області.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Затишної у Одександрівці Одеської області.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Бульварної у Олександрії.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Генерала Солонини у Остері.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Таврійської у Очакові.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Івана Мазепи у Павлограді.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Олекси Гірника у Первомайську.
Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Молодіжної у Піщаному Полтавської області.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Затишної у Подільську.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Софіївської у Покровському.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Центральної у Покровську.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Ягідної у Пологах.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Соборної у Полонному.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Паїсія Величковського у Полтаві.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Холодноярської у Помічної.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Вознесенської у Путивлі.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Сагайдачного у Решетилівці.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Паркової у Ріпках.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Незалежності у Роздільній.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Науменка у Ромнах.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Сосюри у Рубіжному.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Небесної Сотні у Ружині.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Слобожанської у Сватовому.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Кожедуба у Свесі.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Дмитра Яворницького у Світловодську.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Сковороди у Святогірську.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Джерельної у Селидовому.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Сонячної у Семенівці.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Енергетиків у Сєвєродонецьку.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Корольова у Синельниковому.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Травневої у Сіверську.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Іллінської у Скадовську.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Співочої у Сквирі.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Григорія Сковороди у Скороходовому.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Комунальної у Слобожанському Зміївського району Харківської області.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Вокзальної у Слов'янську.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Соборної у Смілі.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Олеся Гончара у Снігурівці.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Свято-Троїцької у Сновську.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Шахтарської у Соледарі.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Клубної у Станиці Луганської.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Козацької у Старобільську.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Багряної у Тальному.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Петра Сагайдачного у Таращі.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Покровської у Татарбунарах.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Злагоди у Тетієві.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Горіхової у Токмаці.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Калинової у Тростянці.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Небесної Сотні у Тульчині.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Галицьких Стрільців у Турбові.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Тараса Шевченка в Українську.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Шухевича в Умані.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Броварської у Фастові.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Полтавський Шлях у Харкові.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Форштадтської у Херсоні.
 Вулиця Свердлова — колишня назва провулку Огієнка у Хмельницькому.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Меморіальної у Хмільнику.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Затишної у Хоролі.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Євгена Коновальця у Христинівці.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Паркової у Часові Яру.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Байди Вишневецького у Черкасах.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Азовської у Чернігівці.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Гетьмана Полуботка у Чернігові.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Гайдамацької у Чигирині.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Зароженської у Чугуєві.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Слов'янської у Широкому.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Соснової у Шостці.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Паркової у Якимівці.
 Вулиця Свердлова — колишня назва вулиці Пам'ятна Гора у Ясної Поляні.

Інше 
 «Вулиця Свердлова» — колишня назва станції Харківського метро «Холодна гора».

Вулиця Свердлова — вулиця у Мінську.

Вулиця Свердлова — вулиця у Алматі.

Вулиця Свердлова — вулиця у Астрахані.
 Вулиця Свердлова — вулиця у Балашисі.
 Вулиця Свердлова — вулиця у Владимирі.
 Вулиця Свердлова — вулиця у Воронежі.
 Вулиця Свердлова — вулиця у Єкатеринбурзі.
 Вулиця Свердлова — вулиця у Желєзногорську Красноярського краю.
 Вулиця Свердлова — вулиця у Іжевську.
 Вулиця Свердлова — вулиця у Ішимбаї.
 Вулиця Свердлова — вулиця у Калінінграді.
 Вулиця Свердлова — вулиця у Коломні.
 Вулиця Свердлова — вулиця у Костромі.
 Вулиця Свердлова — вулиця у Кунгурі.
 Вулиця Свердлова — вулиця у Липецьку.
 Вулиця Свердлова — вулиця у Мурманську.
 Вулиця Свердлова — вулиця у Митищах.
 Вулиця Свердлова — вулиця у Новосибірську.
 Вулиця Свердлова — вулиця у Омську.
 Вулиця Свердлова — вулиця у Пензі.
 Вулиця Свердлова — вулиця у Петрозаводську.
 Вулиця Свердлова — вулиця у Пскові.
 Вулиця Свердлова — вулиця у Санкт-Петербурзі.
 Вулиця Свердлова — вулиця у Саранську.
 Вулиця Свердлова — вулиця у Смоленську.
 Вулиця Свердлова — вулиця у Совєтську Кіровської області.
 Вулиця Свердлова — вулиця в Сочі.
 Вулиця Свердлова — вулиця у Тольятті.
 Вулиця Свердлова — вулиця в Улан-Уде.
 Вулиця Свердлова — вулиця в Уфі.
 Вулиця Свердлова — вулиця в Чебоксарах.
 Вулиця Свердлова — вулиця в Шуї.
 Вулиця Свердлова — вулиця в Ярославлі.

Див. також 
 Майдан Свердлова

Примітки

Джерела 

Вулиці, названі на честь людей